Schneiderbach ist ein Gewässername:

 Schneiderbach (Fraßbach), linker Oberlauf des Fraßbachs (linker Zufluss der Lavant in Sankt Gertraud) bis nach dem Jausenhaus Brendl,  beide Orte in der Marktgemeinde Frantschach-Sankt Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Schneiderbach (Rinchnach), rechter Zufluss des Rinchnach (zur Rinchnacher Ohe) vor Zimmerau, Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Schneiderbach (Rohrdorfer Achen), rechter Zufluss der Rohrdorfer Achen bei Kohlstattberg, Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schneiderbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Großen Ohe, zur Ilz) vor Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schneiderbach (Schwemmbach), linker Oberlauf bis vor die Heindlmühle des Schwemmbachs, rechter Zufluss der Wolfsteiner Ohe in Ringelai, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schneiderbach, deutscher Oberlaufname des Úšovický potok, linker Zufluss des Kosový potok bei Vysoká Pec, Stadt Mariánské Lázně (Marienbad), Okres Cheb (Bezirk Eger), Karlovarský kraj (Karlsbader Region), Tschechien

Siehe auch:
 Schneidergraben